Плоть может означать:

Значения 
 Плоть — в христианстве страстное начало в человеке, враждебное духу.
 Плоть — мягкая часть тела, например крайняя плоть.
 «Плоть» — научно-фантастический роман Филипа Фармера, впервые опубликованный в 1960 году.
 «Плоть» — американский фильм 1968 года, снятый в жанре эротического авангарда режиссёром Полом Моррисси.
 «Плоть» — фильм Джона Форда 1932 года.
 Плоть — село в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской Республики.

См. также